Raposo ist der Familienname folgender Personen:

 Carlos Henrique Raposo (* 1963), brasilianischer Fußballspieler, siehe Carlos Kaiser
 Charlie Raposo (* 1996), britischer Skirennläufer
 Clóvis Raposo (1909–1963), brasilianischer Weitspringer
 Fernando Raposo (* 1989), französischer Basketballspieler
 José Raposo (* 1963), portugiesischer Film-, Theater- und Fernseh-Schauspieler und Synchronsprecher
 Mário Raposo (1929–2013), portugiesischer Rechtsanwalt und Politiker
 Remigio Acevedo Raposo (1896–1951), chilenischer Komponist
 Valentina Raposo (* 2003), argentinische Hockeyspielerin

Raposo bezeichnet außerdem:

 Río Raposo, ein Fluss in Kolumbien